Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2017/18.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft von Werder Bremen.

Kader

1. FC Magdeburg 

Cheftrainer: Jens Härtel

SC Paderborn 07 

Cheftrainer: Steffen Baumgart

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Marc-Patrick Meister (1–5), Christian Eichner (Interimstrainer am 6. Spieltag), Alois Schwartz (7–38)

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Rüdiger Rehm

Würzburger Kickers 

Cheftrainer: Stephan Schmidt (1–11), Michael Schiele (12–38)

Hansa Rostock 

Cheftrainer:  Pavel Dotchev

SV Meppen 

Cheftrainer: Christian Neidhart

SC Fortuna Köln 

Cheftrainer: Uwe Koschinat

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Claus Schromm

Preußen Münster 

Cheftrainer: Benno Möhlmann (1–19), Marco Antwerpen (20–38)

FC Carl Zeiss Jena 

Cheftrainer: Mark Zimmermann

VfR Aalen 

Cheftrainer: Peter Vollmann

Hallescher FC 

Cheftrainer: Rico Schmitt

SG Sonnenhof Großaspach 

Cheftrainer: Sascha Hildmann

FSV Zwickau 

Cheftrainer: Torsten Ziegner (1–35), Danny König (Interimstrainer 36–38)

Sportfreunde Lotte 

Cheftrainer: Oscar Corrochano (1), Marc Fascher (2–14), Andreas Golombek (15–38)

VfL Osnabrück 

Cheftrainer:  Joe Enochs (1–11), Daniel Thioune (12–38)

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Florian Kohfeldt (1–14), Mirko Votava (Interimstrainer am 15. Spieltag), Oliver Zapel (16–23),  Sven Hübscher (24–38)

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Horst Steffen (1–20), David Bergner (21–38)

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Stefan Krämer (1–14), David Bergner (15–16), Stefan Emmerling (17–38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2017/18
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2017/18

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2017/18
3. Fußball-Liga 2017/18
Kaderliste
3. Fußball-Liga